Тонила има више значења:

 Општина Тонила (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тонила (Тонила, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику